27 шахматная олимпиада длилась с 14 ноября по 2 декабря 1986 года в Объединенных Арабских Эмиратах, в крупнейшем городе страны — Дубай.

В соревнованиях приняли участие 108 команд (ОАЭ были представлены двумя командами, при этом впервые за всю историю шахматных Олимпиад не участвовали команды Швеции и Дании). В турнире принял участие 641 шахматист, среди которых было 59 гроссмейстеров и 90 международных мастеров.

Было сыграно 3024 партии (Результаты 4-х игр были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 1 час на следующие 20 ходов.

Составы команд

СССР 
Каспаров, Карпов, А. Соколов, Юсупов, Ваганян, Цешковский

Англия 
Майлс, Нанн, Шорт, Чандлер, Спилмен, Флир

США 
Сейраван, Кристиансен, Кавалек, Федорович, де Фирмиан, Длуги

Венгрия 
Портиш, Рибли, Сакс, Пинтер, Адорьян, Чом

Исландия 
Х. Олафссон, Хьяртарсон, Арнасон, Петурссон, Сигурьонссон, Торстейнс

Болгария 
Кир. Георгиев, Инкёв, Великов, Радулов, Кр. Георгиев, Андонов

Китай 
Сюй Цзюнь, Е Цзянчуань, Ли Цзунянь, Ян Сянь, Линь Та, Лян Цзиньжун

Чехословакия 
Смейкал, Фтачник, Янса, Мокрый, Плахетка, Лехтинский

Куба 
Ногейрас, Г. Гарсиа, А. Родригес, С. Гарсиа, Вера, Аренсибиа

Франция 
Спасский, Аик, Мираллес, Рене, Куатли, Шариф

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные результаты 
 Перфоманс-рейтинг:  Гарри Каспаров 2746

 Доска 1:  Гарри Каспаров 8½ / 11 = 77,3 %
 Доска 2:  Имед Абделнабби (Imed Abdelnabbi) 9½ / 12 = 79,2 %
 Доска 3:  Найджел Шорт 10 / 13 = 76,9 %
 Доска 4:  Артур Юсупов 10 / 12 = 83,3 %
 1-я резервная:  Льюис Муньис (Luís Muñiz) 6 / 7 = 85,7 %
 2-я резервная:  Нг Эк Тэонг (Ng Ek Teong) 6 / 7 = 85,7 %

Источники 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1986 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1986 году
Ноябрь 1986 года
Декабрь 1986 года
Международные спортивные соревнования в Дубае